Лухан — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Лухан, Бен Рэй (род. 1972) — американский политик, член Демократической партии.
 Лухан, Вальтер (род. 1978) — аргентинский футболист, центральный защитник футбольного клуба «Интернационале».
 Лухан, Каролина (род. 1985) — аргентинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Лухан, Мануэль (1928—2019) — американский политик, бывший министр внутренних дел США.
 Лухан-Гришэм, Мишель (род. 1959) — американский юрист и политик, племянница Мануэля Лухана.
 Лухан, Фернандо (настоящее имя Фернандо Чангеротти Диас; 1939—2019) — мексиканский актёр, звезда Золотого века мексиканского кинематографа.
 Алькальде Лухан, Луиса Мария (род. 1987) — мексиканский политик.

Топоним 
 Лухан — город в Аргентине.
  — река в Аргентине.

См. также 
 Лохан